«Gerardo Rodríguez» -conjunto del nombre propio Gerardo y el apellido Rodríguez- puede referirse a:

Personajes 
 Carlos Gerardo Rodríguez Serrano (1985-), futbolista mexicano.
 Gerardo Rodríguez (s/d-1961), actor argentino de cine.
 Gerardo Rodríguez B., Presentador, Locutor y Productor Venezolano.